François-Alexandre Aubert de La Chenaye-Desbois (1699-1784) – scrittore e genealogista francese
 Jules Desbois (1851-1935) – scultore e medaglista francese
 Patrick Desbois (1955) – presbitero cattolico francese